Об'єкти NGC
Волосся Вероніки (сузір'я)
Скупчення галактик у сузір'ї Діви
Еліптичні галактики